134 км, 134-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 134 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 516319
 134 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 586773
 134 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 515424
 134 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 581731
 134 км — разъезд, Юго-Восточная железная дорога, Белгородская область. Код 435554
 134 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 801852
 134 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 934147
 134 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 288899
 134 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 452329
 134 км — пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога, участок Выборг — Бусловская.
 Пост 134 км — путевой пост Санкт-Петербургского региона Октябрьской железной дороги на линии Новолисино — Новгород, Новгородская область. Код 040258.